On appelle paquet GNU un paquet logiciel maintenu par le projet GNU et soutenu par la Free Software Foundation. Ces programmes sont destinés à être utilisés dans le cadre du système d'exploitation GNU et de ses variantes, notamment GNU/Linux, bien qu'ils puissent très souvent être utilisés sur d'autres plateformes. Ces logiciels sont tous des logiciels libres, le système GNU ayant été précisément créé dans le but de fournir un équivalent libre au système Unix.

En , les paquets GNU sont au nombre de 383, tandis que 73 anciens paquets sont aujourd'hui signalés comme déclassés. Ils sont fédérés au sein de la forge GNU Savannah. Le projet GNU a été fondé par Richard Stallman, auteur du premier paquet, GNU Emacs.

Définition 

Un logiciel est un paquet GNU lorsque son développeur et le projet GNU « conviennent que « le programme fait partie du projet GNU, qu'il est diffusé sous l'égide de GNU » – et l'indiquent dans le programme. ». Le programme reste paquet GNU jusqu'à ce que le projet GNU décide de le déclasser.

Cela implique un certain nombre de conditions :
 Le programme est distribué sur ftp.gnu.org (il est possible de le référencer sur un autre site FTP à la demande du mainteneur si celui-ci est en accès libre) ;
 Le site officiel du projet doit être sur le site de GNU, à l'exception de sujets secondaires (documentation pour développeurs, gestion des bases de données), et à moins d'une raison impérieuse ;
 Le développeur s'engage à veiller au bon fonctionnement de son programme avec les autres logiciels GNU ;
 La documentation doit être au format Texinfo ou un format facilement convertible en Texinfo ;
 Si le programme accepte des extensions, il doit utiliser Guile dans la mesure du possible ;
 Le programme doit être distribué sous la licence recommandée par le projet GNU (dans la plupart des cas la GNU GPL version 3) ;
 Le programme ne doit pas recommander n'importe quel logiciel non libre, ou renvoyer vers de la documentation non-libre d'un logiciel libre ;
 Le mainteneur doit utiliser pour son programme la terminologie recommandée par GNU, à savoir parler de GNU/Linux et non de Linux pour le système d'exploitation complet, et de logiciel libre plutôt que d ;
 Le mainteneur doit rester en contact avec le projet GNU pour discuter des éventuels problèmes du paquet et corriger les erreurs de compatibilité.

Il est possible de transférer le copyright à la  pour qu'elle se charge de faire respecter la licence, mais ce n'est pas une obligation.

Le projet GNU choisit comme mainteneur(s) du projet la (les) personne(s) acceptant de le développer au nom du projet GNU. Si les développeurs démissionnent, le projet GNU se charge de trouver des remplaçants.

Historique 

Le projet GNU naît le  lorsque Richard Stallman annonce sur Usenet son intention de développer un système d'exploitation entièrement libre compatible avec Unix dénommé GNU (pour GNU's not Unix - GNU n'est pas Unix, façon de rendre crédit au système de référence tout en indiquant qu'il s'agit d'un nouveau système). Stallman, alors hacker au MIT, est spécialiste en systèmes d'exploitation, notamment l'ITS, apprécié au MIT, et le système d'exploitation des machines Lisp, mais il est surtout pour l'éditeur de texte Emacs. Le but de Stallman est de recréer un système communautaire, basé sur le partage, après l'effondrement de la communauté hacker dont la plupart des membres ont rejoint les entreprises de logiciel propriétaire. D'un point de vue technique, GNU se démarque d'Unix notamment par une grande utilisation de Lisp.

Stallman commence par chercher un compilateur libre existant, puis sa recherche n'aboutissant pas, se résout à le développer soi-même, mais devant les problèmes successifs qu'il rencontre, préfère reporter la tâche à plus tard. À la place, il écrit une version GNU d'Emacs, et en 1985, GNU Emacs devient le premier paquet GNU. La même année, il écrit le manifeste GNU qui précise ce qui avait été annoncé en , et crée la Free Software Foundation (Fondation pour le logiciel libre) pour soutenir le développement de GNU.

En 1985, Stallman avait publié GNU Emacs sous une licence dite licence publique générale. Afin de permettre d'utiliser cette licence sur tout logiciel libre, notamment le débogueur GDB qui occupe alors Stallman, le texte est modifié pour donner naissance à la licence publique générale GNU ( - très souvent abrégée GNU GPL).

En 1991, le système GNU est presque prêt, à l'exception de son noyau, le Hurd. Linus Torvalds, un étudiant finlandais, crée le noyau Linux, et l'année suivante, le publie sous licence libre. L'association de GNU et Linux, connue sous les termes de GNU/Linux ou simplement Linux (cette dernière appellation, de loin la plus courante, étant rejetée par le projet GNU), permet donc d'utiliser un système d'exploitation entièrement libre, 9 ans après le lancement de GNU.

Dans les années 1990, en s'appuyant sur le succès du modèle hautement personnalisable d'Emacs, Tom Lord crée GEL ( - Langage d'extension GNU), qui sera renommé Guile, une implémentation de Scheme, une variante de Lisp. Lord convainc Stallman d'en faire le langage d'extension officiel de GNU, Scheme ayant l'avantage d'une syntaxe plus propre et moderne qu'Emacs Lisp. Guile a ainsi permis l'utilisation du modèle Emacs pour tous les logiciels du projet GNU.

En 2012 est lancé le projet de gestionnaire de paquets purement fonctionnel basé sur Guile Guix ; le projet aboutit à la création d'une distribution GNU officielle dénommée GuixSD (Guix System Distribution).

En , le logiciel libre d'amorçage Libreboot devient paquet GNU. Mais survient une polémique en  lorsque Leah Rowe, fondatrice du projet, accuse la Free Software Foundation de transphobie (ce que la fondation nie) et le retire du projet GNU. En , le projet GNU retire officiellement Libreboot de la liste officielle de ses paquets. En , Leah Rowe s'excuse de son comportement, qu'elle explique par des problèmes personnels, et avance la possibilité d'un retour de Libreboot au sein de GNU, mais, en , ni le projet GNU, ni Libreboot ne l'indiquent.
 
En , le projet GNOME annonce quitter le projet GNU. En , GNOME et GTK sont retirés de la liste officielle des paquets GNU

Propos préliminaire à la liste 

La liste utilisée comme référence est celle présente sur la page d'accueil de la section « Logiciels » du site du projet GNU. Celle-ci répertorie, en ,  maintenus et  déclassés.

GNU Telephony est un méta-projet destiné au développement et l'utilisation de logiciels libres dans la téléphonie. Il n’est pas identifié comme un paquet, contrairement au projet GNUnited Nations, lequel est utilisé pour la traduction du site gnu.org. Par ailleurs l'expression  (chaîne de compilation GNU) ne fait pas référence à un paquet en particulier mais à un ensemble de paquets destinés au développement logiciel.

On retrouve par ailleurs le préfixe GNU dans la dénomination de logiciels aucunement liés au projet. C’est notamment le cas de Gnuplot, un programme distribué dès 1986, soit deux ans après le lancement du projet GNU, ou encore , mais tous deux peuvent fonctionner sous GNU.

Liste

Coordination du projet

Logiciels système

Développement logiciel

Implémentations de langages, compilateurs et interpréteurs

Outils de développement

Environnements de développement

Gestion de versions

Bibliothèques

Apprentissage de la programmation

Internet

Outils de base

Coordination et outils de développement

Web

Courriel

Téléphonie

Autres applications

Interfaces

Console

Interface graphique

Polices de caractères

Administration système

Manipulation et édition de fichiers

Outils de manipulation

Éditeurs de texte

Archivage

Langues

Internationalisation et traduction

Dictionnaires

Aides à la rédaction

Audio et vidéo

Sécurité

Bases de données

Graphisme

Logiciels scientifiques

Mathématiques

Physique, chimie et astronomie

Bureautique et production de documents

Production de documents

Tableurs

Impression

Documentation

Économie et gestion d'entreprise

Santé

Jeux

Éducation

Domotique et énergie

Anciens paquets non maintenus

Logiciels système

Développement logiciel

Internet

Interfaces

Console

Interface graphique

Audio et vidéo

Logiciels scientifiques

Bureautique et production de documents

Jeux

Autres

Notes et références

Notes

Références 

 Site officiel du projet GNU (hors pages spécifiques à un paquet)

 Site officiel de GNU Savannah (hors pages spécifiques à un paquet)

 Sites officiels des paquets GNU (index)

 Sites officiels des anciens paquets GNU (index)

 Autres références

Annexes

Articles connexes 

 Projet GNU et système d'exploitation GNU
 GNU Savannah
 Répertoire du logiciel libre
 GNU toolchain

Liens externes 

 
 
 
 
 

GNU
Liste en rapport avec Internet
Liste en rapport avec l'éducation
Liste en rapport avec l'informatique
Liste en rapport avec les sciences